Ferenc Puskás (1927-2006), um futebolista húngaro.
Prémio FIFA Ferenc Puskás, que premia o jogador que marcou o golo mais bonito do ano
Estádio Puskás Ferenc, o maior estádio multiúso da Hungria.

Tivadar Puskás (1844-1893), um inventor húngaro, que inventou a central telefónica.